Anacleto Boccalatte (1907 – ...) – artigiano e antifascista italiano
 Gabriele Boccalatte (1907-1938) – alpinista e arrampicatore italiano
 Mario Boccalatte (1933) – ex calciatore italiano
 Rifugio Gabriele Boccalatte e Mario Piolti, noto come Rifugio Boccalatte – rifugio situato nel comune di Courmayeur, nelle Alpi Graie